L'edizione 1927-28 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale del Örgryte IS.

Capocannoniere del torneo fu Carl-Erik Holmberg (Örgryte IS), con 27 reti.

Classifica finale

Verdetti
Örgryte IS campione di Svezia 1927-28.
Djurgårdens IF e Stattena IF retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1927
Calcio nel 1928
Campionato svedese di calcio